Il giornalino di Gian Burrasca – romanzo di Luigi Bertelli (in arte Vamba) del 1912
Il giornalino di Gian Burrasca – sceneggiato televisivo italiano del 1964-1965
Il giornalino di Gian Burrasca – film d'animazione italiano del 1991 diretto da Stelio Passacantando